Леонид Павловский:
 Павловский, Леонид Александрович (известен под псевдонимом Леонид Пылаев, 1916—1992) — шансонье, диктор радио «Свобода».
 Павловский, Леонид Викторович (род. 1949) — советский хоккеист на траве.